Včelička může být:

malá včela
expresivně projektil
Antonov An-14, neoficiální název sovětského dopravního letounu
Alois Včelička, český a československý politik, meziválečný senátor za KSČ
Géza Včelička, český novinář, spisovatel a cestovatel
Včelička (časopis), odborný měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole